Plusieurs villes ou communes possèdent une place d'Italie ou plaza Italia.

Argentine 

 Plaza Italia, Buenos Aires.

Belgique 
 Place d'Italie, Liège.

Chili 

 Plaza Italia, nom populairement donnée à la Plaza Baquedano, Santiago.

France 
 Place d'Italie, Paris.
 Place d'Italie, station du métro de Paris, sur les lignes 5, 6 et 7.
 Place d'Italie, Toulouse.
 Place d'Italie, Montpellier.

Voir aussi 
 Avenue d'Italie
 Boulevard d'Italie
 

Italie